Il singolare del Madrid Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Jana Novotná era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 7–5, 6–1 Monica Seles.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Monica Seles (finale)
  Jana Novotná (campionessa)
  Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
  Irina Spîrlea (quarti di finale)

 Mary Joe Fernández (primo turno) 
 Kimberly Po (primo turno) 
 Lisa Raymond (primo turno) 
 Amy Frazier (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Madrid Open 1997